Kuppisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuppisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kuppisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar